Tswanaland, un bantoustan de Namibie ;
 Bophuthatswana, un bantoustan d'Afrique du Sud.

Voir aussi 
 Tswanas
 Tswana